Małków (Łódź), een plaats in het Poolse district Sieradzki, woiwodschap Łódź
 Małków (powiat Hrubieszowski), een plaats in het Poolse district Hrubieszowski, woiwodschap Lublin
 Małków (powiat Łęczyński), een plaats in het Poolse district Łęczyński, woiwodschap Lublin
 Małków (Mazovië), een plaats in het Poolse district Wołomiński, woiwodschap Mazovië